

Пролетарська — станція Донецького метрополітену (проєкт)

 Пролетарська — колишня назва станції Індустріальна Харківського метрополітену

Пролетарська — станція Мінського метрополітену

Пролетарська — станція Московського метрополітену
 Пролетарська — станція Нижньогородського метрополітену
 Пролетарська — станція Петербурзького метрополітену